Stare Miasto we Wrocławiu – najstarsza część lewobrzeżnego Wrocławia, wywodząca się z trzynastowiecznego miasta lokacyjnego.

Rozwój przestrzenny 
Najstarszą część Wrocławia stanowi zasiedlony co najmniej od IX wieku Ostrów Tumski (wchodzący dziś w obręb dzielnicy Śródmieście), wkrótce powstały towarzyszące mu osiedla na prawym i lewym brzegu Odry. Już w XII wieku istniał na lewym brzegu rzeki plac targowy (w rejonie dzisiejszej Hali Targowej i placu Nankiera). Tereny na północ od dzisiejszego pl. Nankiera i ul. Uniwersyteckiej należały do domeny książęcej i nie wchodziły w skład późniejszego miasta lokacyjnego. Książęta piastowscy osadzili tam Żydów, fundowali klasztory a także posiadali własne dwory.

W XIII wieku dokonano kilkakrotnej lokacji miasta na prawie magdeburskim, przy czym na temat kolejności rozwoju przestrzennego miasta istnieją sprzeczne opinie naukowców. Skąpych informacji dostarczają różnorakie zapiski na temat fundacji, konsekracji kościołów parafialnych (św. Wojciecha, św. Andrzeja i św. Wawrzyńca), a także wykopaliska archeologiczne. Pierwszych lokacji dokonano jeszcze za rządów Henryka Brodatego, zapewne po 1212. Powstały w ten sposób kolejno dwa założone na ortogonalnej siatce geometrycznej osiedla: określane w 1214 jako Skultetas a w 1226 jako Civitas Wratislaviensis (Miasto Wrocławskie) oraz istniejące od około 1230 Novum Forum (Nowy Targ). Prawdopodobnie pierwsze z nich zajmowało obszar w rejonie ulic Piaskowej, św. Katarzyny, Wita Stwosza i Łaciarskiej (a zatem wokół dzisiejszego Nowego Targu), zaś drugie (mimo zbieżności nazw) – wokół placu znanego dziś jako Rynek. Granicę jurysdykcji osiedli wyznaczała najprawdopodobniej dzisiejsza ul. Szewska Inna hipoteza mówi, że wraz z założeniem dzisiejszego Rynku nastąpiło wytyczenie miasta w obrębie istniejącej do dziś Fosy, zaś później przejściowo je pomniejszono.

W czasie najazdu mongolskiego w 1241 osiedla uległy zniszczeniu, a odbudowano je przeprowadzając ponowną lokację, łącząc je w jedno miasto i otaczając obrębem obronnym przebiegającym w linii dzisiejszej Trasy W-Z. Zapewne połączenie wytyczonych wcześniej miast spowodowało zaburzenie siatki geometrycznej między Rynkiem a Nowym Targiem. Już w 1261 rozszerzono miasto do nowej, zewnętrznej Fosy, a w 1263 założono niezależne Nowe Miasto, włączone do głównego miasta w 1327.

Niewielkie rozszerzenia terenu miasta miały miejsce, gdy rozbudowywano fortyfikacje. Dopiero w związku z decyzją o ich zburzeniu w 1808 rozszerzono Wrocław poza obszar Starego i Nowego Miasta.

W czasie II wojny światowej Stare i Nowe Miasto uległy silnym zniszczeniom. W czasie odbudowy położono ze względów ideologicznych nacisk na zachowanie obiektów pochodzących z epoki gotyku, a zatem z czasów rządów piastowskich. Wiele bardziej uszkodzonych, lecz nowszych obiektów rozebrano, aby pozyskać cegłę. Poza gotyckimi kościołami odbudowa koncentrowała się wpierw na okolicach Rynku, dążąc do odtworzenia stanu z początku XIX wieku. Następnie zrezygnowano z historyzującej zabudowy, wznosząc budynki mieszkalne o charakterze modernistycznym.

Obecnie oba dawne miasta posiadają status osiedla Stare Miasto, do którego należy również Ostrów Tumski i zespół wschodnich wysp odrzańskich. Od 2005 Przewodniczącym Rady wrocławskiego Starego Miasta jest Igor Wójcik.

Ważniejsze obiekty architektoniczne Starego Miasta

Architektura historyczna do 1808 

 Ratusz
 kościoły parafialne i pomocnicze kościoły miejskie:
św. Wojciecha (do 1226), później klasztorny dominikanów
 św. Marii Magdaleny, dawniej św. Andrzeja, farny, po 1526 protestancki, obecnie katedra polskokatolicka
 św. Elżbiety, dawniej św. Wawrzyńca, farny, po 1526 protestancki, obecnie ponownie katolicki
 św. Barbary, po 1526 protestancki, od 1963 katedralna cerkiew prawosławna
 kościół św. Krzysztofa, po 1526 i obecnie protestancki
 zespoły klasztorne
 Katedra śś. Wincentego i Jakuba (pl. Nankiera), franciszkanów, później norbertanów, obecnie katedra greckokatolicka
 Kościół św. Klary i św. Jadwigi (pl. Nankiera), klarysek, później urszulanek
 Kościół św. Macieja (pl. Nankiera/Szewska), szpitalników
 Kościół św. Agnieszki (Szewska), szpitalników, zniszczony
 kościół Bożego Ciała (ul. Świdnicka), joannitów
 kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława (ul. Świdnicka), augustianów-eremitów, później franciszkanów
 kościół św. Antoniego (ul. św. Antoniego), franciszkanów, później elżbietanek i następnie salezjan
 kościół Imienia Jezus (pl. Uniwersytecki), jezuitów
 kościół św. Katarzyny (ul. św. Katarzyny), dominikanek
 domek Romański
 rezydencje władców
 zamek cesarski, zburzony
 pałac królewski

 kościół Opatrzności Bożej, zwany Dworskim
 Synagoga pod Białym Bocianem

 obiekty handlu i rzemiosła
 Sukiennice i Dom Płócienników (ul. Sukiennice), zburzone
 Wielkie Jatki (ul. Jatki)
 Małe Jatki (ul. Kotlarska/Krowia), zburzone
 stara rzeźnia (ul. Rzeźnicza/ul. Grodzka), zburzona
 słodownia (ul. Widok), w większej części zburzona
 Baszta Niedźwiadka

Obiekty powstałe po rozszerzeniu miasta 
 obiekty użyteczności publicznej
 Opera Dolnośląska (ul. Świdnicka)
 Nowa Giełda (ul. Krupnicza)
 Nowy Ratusz (Rynek-Ratusz)
 Kasa Oszczędności i Biblioteka Miejska, obecnie Biblioteka Uniwersytecka (ul. K. Szajnochy)
 obiekty handlowe
 Hala Targowa (ul. Piaskowa)
 dawny dom handlowy Barasch (Rynek 32)
 dom towarowy Petersdorff (ul. Szewska)

Muzea 

 Muzeum Miejskie Wrocławia  z oddziałami:
 Muzeum Archeologiczne, w swoich zbiorach posiada części Skarbu zakrzowskiego oraz Skarbu kotowickiego.
 Muzeum Militariów
 Muzeum Sztuki Medalierskiej założony w 1964 oddział Muzeum Miejskiego. Jako jedyne w Polsce gromadzi zbiory z zakresu medalierstwa i falerystyki.
Muzeum Historyczne we Wrocławiu
Muzeum Teatru w pałacu królewskim
 Muzeum Farmacji
 Muzeum „Pana Tadeusza” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem (od 2016, w zbiorach znajdzie się m.in. oryginalny rękopis Pana Tadeusza).
 Muzeum Książąt Lubomirskich
 Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Pomniki
 Pomnik Aleksandra Fredry we Wrocławiu
 Pomnik Amora na Pegazie
 Pomnik Anioła Ślązaka
 Pomnik ku czci Chińczyków z Tian’anmen
 Fontanna Niedźwiadek we Wrocławiu
 Iglica na Placu Solnym we Wrocławiu
 Pomnik Papieża Jana XXIII we Wrocławiu
 Pomnik św. Jana Nepomucena przy kościele św. Macieja
 Pomnik Bolesława Kominka we Wrocławiu
 Pomnik Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
 Pomnik Pomarańczowej Alternatywy
 Pomnik „Ku czci Zwierząt Rzeźnych”
 Pomnik Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu
 Pomnik Rozstrzelanych Zakładników z Nowego Sącza

Zobacz też 
 Wrocławskie Nowe Miasto
 Historia Wrocławia
 Dzielnica Czterech Świątyń

Linki zewnętrzne 
 
 
 Historia i zdjęcia Starego Miasta na Wratislaviae Amici

Stare Miasto (Wrocław)
Historia Wrocławia